Wimbledon 1878 – gra pojedyncza mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 7-16 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej wygrał John Hartley, pokonując w finale pretendentów Irlandczyka Vere St Leger Goolda. Zwycięzca z roku 1878 Frank Hadow nie przystąpił do obrony tytułu w Challenge Round.

Faza finałowa

Challenge Round 

 Frank Hadow nie przystąpił do obrony tytułu

All Comers Final eight

Mecz o drugie miejsce

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka 
W czwartej ćwiartce nie rozlosowano zawodników. Zwycięzca ćwierćfinału z 3. ćwiartki awansował bezpośrednio do finału

Bibliografia 
 wimbledon.org – Draws archive – Gentlemen's Singles 

Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn
Wimbledon 1879